BikeExchange-Jayco — австралийская велокоманда, созданная перед сезоном 2012, на который она получила элитную лицензию UCI ProTeams.

Создание 
Идея создания первой австралийской команды Мирового Тура захватила владельца отделения Jayco, производителя автоприцепов, на зелёном континенте — Джерри Райана. Тот уже несколько лет спонсировал велоспорт в родной стране, в том числе ведущую многодневную гонку в Океании, Jayco Herald Sun Tour, и континентальную команду Team Jayco-AIS. В начале 2011 года он объявил о создании элитной команды, бо́льшую часть которой должны были составить австралийские велогонщики. Победа Кэдела Эванса на Тур де Франс 2011 положительно сказалась на популяризации велошоссе в Австралии, и Райан ожидал притока спонсоров в новый проект. Однако Эванс остался в BMC Racing Team, подписавшей несколько сильнейших гонщиков, и крупные национальные компании не захотели разделить финансовую ответственность. Сам Райан, собравший в команде большинство ведущих национальных велогонщиков, обладал состоянием в 180 миллионов долларов США. 

Владелец проекта переключился на поиск спонсоров в соседней Азии, с этой целью был подписан абсолютный чемпион Японии Фумиюки Беппу. Поставщиком велосипедов стал SCOTT Sports, экипировки — Santini Maglificio Sportivo, автотранспорта — Subaru. Директором команды Райан назначил своего сына Эндрю, другие руководящие должности заняли европейцы и австралийцы, набравшиеся опыта в европейских командах. В ноябре 2011 года команда подала заявку на лицензию UCI ProTeams, решение по которой было отложено Союзом. Однако в начале декабря пришёл положительный ответ, причём лицензия была выдана сразу на 2 года. В команду было подписано максимально возможное количество гонщиков, 30, однако их однообразие критиковалось: отсутствовали горняки и многодневщики, зато было много спринтеров. Руководство объявило целью на сезон победы на этапах многодневок, а также в спринтерских классиках.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры

Континентальные чемпионаты 
 Чемпионат Океании : 3 
 Групповая гонка : 2013 (Кэмерон Мейер); 2014 (Люк Дарбридж)
 Индивидуальная гонка : 2015 (Майкл Хепберн)

Национальные чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Мирового Тура
 

Велосипедные команды
Велоспорт в Австралии